Никола́й Фёдоров: Фёдоров, Николай Александрович (1904—1983) — советский патофизиолог.
 Фёдоров, Николай Алексеевич (1925—2016) — советский и российский филолог-классик, латинист, автор учебников.
 
 Фёдоров, Николай Григорьевич (1918—1977) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Фёдоров, Николай Дмитриевич (1918—1944) — Герой Советского Союза.
 Фёдоров, Николай Ильич (1790—1825) — писатель.
 Фёдоров, Николай Ильич (1925—2009) — белорусский учёный.
 
 Фёдоров, Николай Павлович (1929—1993) — директор Дубненского машиностроительного завода ДПКО «Радуга» (1968—1987), первый секретарь Дубненского ГК КПСС (1964—1968), лауреат Государственной премии СССР.
 
 Фёдоров, Николай Романович (1924—1948) — полный кавалер ордена Славы.
 Фёдоров, Николай Степанович (1745—1796) — контр-адмирал, командир Астраханского порта и Каспийской флотилии